

Finzione 
 Paradise Valley – città immaginaria nella quale è ambientata la serie televisiva Il mondo segreto di Alex Mack

Geografia

Canada 
 Paradise Valley – villaggio della divisione No. 10 in Alberta
 Paradise Valley – valle del parco nazionale Banff in Alberta
 Paradise Valley – area rurale e residenziale a nord di Brackendale nella Columbia Britannica

Marocco 
 Paradise Valley – sezione della valle del fiume Tamraght nell'Alto Atlante, a nord di Agadir

Stati Uniti d'America 
 Paradise Valley – località della contea di Maricopa, in Arizona
 Paradise Valley – valle fluviale dello Yellowstone nella contea di Park, in Montana
 Paradise Valley – census-designated place della contea di Humboldt, in Nevada
 Paradise Valley – area non incorporata di Paradise Township nella contea di Monroe, in Pennsylvania

Musica 
 Paradise Valley – album in studio di John Mayer del 2013